«Дельта» () — фильм режиссёра Айры Сакса.

Сюжет 
Линкольн Блум — симпатичный парень из состоятельной еврейской семьи Мемфиса, который ведет двойную жизнь. Большую часть свободного времени он проводит со своей подругой и друзьями, которые не знают куда себя деть: они прожигают жизнь, курят марихуану, пьют пиво. Но у Линкольна, в отличие от друзей, есть ещё и скрытая от посторонних глаз сторона жизни: иногда он посещает  магазин видео для геев и по вечерам знакомится с мужчинами для секса. Так однажды парень сталкивается с Джоном, который несколько старше Линкольна и является сыном вьетнамской женщины и чернокожего американского солдата. Джон, с которым у Линкольна в прошлом уже был случайный секс, признаётся на ломаном английском в любви. Джон уговаривает Линкольна отправиться в путешествие на моторной лодке вниз по реке Миссисипи. Но их приключения, в конечном счёте,  заканчиваются неприятностями с полицией.

В ролях

Критика 
Эмануэль Леви из Variety:

Эта интимная гей-драма о сложных отношениях между белым подростком и вьетнамским иммигрантом представляет собой свежий взгляд, но страдает от структурных недостатков и запредельно скромных производственных характеристик.

Ссылки

Примечания 

Фильмы на английском языке
Фильмы Айры Сакса
Фильмы США 1996 года
Фильмы-драмы США
Фильмы ЛГБТ-тематики США
Фильмы на тематику мужской гомосексуальности